Ratsarchiv steht für
Ratsarchiv Görlitz
Ratsarchiv Wittenberg